Winkelsträter ist der Familienname folgender Personen:

 Liesel Winkelsträter (1921–2010), deutsche Politikerin (SPD) 
 Otto Winkelsträter (1901–1955), deutscher Maler